Donkey Kong – fikcyjna postać z gry o tym samym tytule
 Donkey Kong – gra komputerowa z 1981 roku